Meriibré Heti (vagy I. Heti; ismert Hórusz-nevén, Meriibtauiként is) az ókori Egyiptom egyik uralkodója az első átmeneti kor idején. A IX. vagy a X. dinasztiához tartozott.

Uralkodása

Több tudós – köztük Flinders Petrie, Alan Gardiner, William C. Hayes és Nicolas Grimal – szerint a IX. dinasztia alapítója volt, eredetileg Hut-Neni-Niszu (Hérakleopolisz Magna) kormányzója, aki elég hatalomra tett szert ahhoz, hogy az Óbirodalom utolsó uralkodócsaládja, a VI. dinasztia jogos örökösének tekintse magát. Úgy tűnik, vaskézzel uralkodott a környező nomoszok kormányzói fölött, valószínűleg ez az oka, hogy Manethónnál – Akhtoész néven – gonosz királyként szerepel, aki megőrült, majd felfalta egy krokodil.

Mások, például Jürgen von Beckerath úgy tartják, a X. dinasztia végéhez tartozott, és nem sokkal Merikaré előtt uralkodott. Az eltérő vélemények miatt nehéz pontosan datálni; amennyiben a IX. dinasztia alapítója volt, uralkodása i. e. 2160 körül kezdődött, amennyiben a X. dinasztiához tartozott, úgy nagyjából száz évvel később.

Említései
Mivel neve nem szerepel a torinói királylistán – valószínűleg mert a papirusz ezen a részen hiányos –, csak pár leletről ismert: egy réztálról, talán parázstartóról, amely egy Abüdosz környéki sírból került elő (egy írnoki palettával, amelyen Merikaré király neve áll), és ma a Louvre-ban található; egy ébenfa pálcáról Meirből, amely ma a kairói Egyiptomi Múzeumban van (JE 42835), egy elefántcsontládika töredékéről Listből, és más, kisebb tárgyakról. Ezeknek a leleteknek köszönhetően az ő titulatúrájából maradt fenn a legtöbb.

Név, titulatúra

Jegyzetek

Fordítás

Külső hivatkozások
 Meryibre Khety's page on Eglyphica.net

Fáraók
Ókori egyiptomi nomarkhészek
IX. dinasztia
X. dinasztia